Harmat László
 Harmat László (1932) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Harmat László (1947) zenész, gitáros, harcművész, taekwon-do nagymester, sportvezető
Harmath László
 Harmath László (1921–) építészmérnök